Montopoli peut désigner, en Italie :
Montopoli di Sabina, commune de la province de Rieti, dans la région du Latium ;
Montopoli in Val d'Arno, commune de la province de Pise, dans la région de Toscane ;

Homonymie de toponyme